Galluzzi ist der Familienname folgender Personen:

 André Galluzzi (* 1973), deutscher DJ und Produzent in der elektronischen Musikszene
 Carlo Alberto Galluzzi (1919–2000), italienischer Politiker (KPI)
 Giuseppe Galluzzi (Komponist) (1861–1936), italienischer Komponist
 Giuseppe Galluzzi (1903–1973), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Paolo Galluzzi (* 1942), italienischer Wissenschaftshistoriker